Le nom de château du Plaix est porté par plusieurs édifices, situés dans le centre de la France :

 Château du Plaix, à Chamblet (Allier) ;
 Château du Plaix, à Fleuriel (Allier) :
 Château du Plaix, à Meaulne-Vitray (Allier) ;
 Château du Plaix, à Saint-Hilaire-en-Lignières (Cher).

Voir aussi 
  Château du Plaix-Joliet, à Lourdoueix-Saint-Michel (Indre).

Étymologie 
Le toponyme Plaix ou Pleix a la même origine que Plessis. Un plessis était un lieu protégé par des palissades ou des haies réalisées par la technique du plessage (entrecroisement de pieux et de branchages).

Plaix